Mittelberg är ett samhälle i Mittelberg i förbundslandet Vorarlberg i västra Österrike nära gränsen till Tyskland. 1 610 invånare (2018).

Galleri

Externa länkar 

 http://www.kleinwalsertal.de/

Orter i Vorarlberg